Schickert-Werk bezeichnet:

 Schickert-Werk Bad Lauterberg
 Schickert-Werk Rhumspringe

Siehe auch:
 Schickert-Werke